Maria Luísa de Orleães, rainha de Espanha (1662-1689) —  rainha consorte de Espanha
 Maria Luísa d'Orleães (1896-1973) —  princesa consorte de Bourbon-Duas Sicílias

Desambiguação